Digerbergstjärn kan syfta på:
Digerbergstjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (5,41 ha)
Digerbergstjärnarna (norra), sjö i Ljusdals kommun
Digerbergstjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn